FK Dečić (Montenegrijns: ФК Дечић) is een Montenegrijnse voetbalclub uit Tuzi.

Nadat Montenegro zich in 2006 afsplitste van Servië werd er een eigen competitie opgericht. FK Zeta, Budućnost Podgorica en Jedinstvo Bijelo Polje speelden in de hoogste klasse van Servië en Montenegro, de overige clubs, waaronder Dečić, werden gerekruteerd uit lagere klassen om in de Prva Crnogorska Liga te startten. In het seizoen 2012/13 speelde de club in de Druga Crnogorska Liga. Het seizoen erop volgde degradatie naar de Druga Crnogorska Liga.
In 2021 bereike de club de bekerfinale en behaalde de 3e plaats in de league waardoor het mag debuteren in het Europese voetbal.

Erelijst
 Druga Crnogorska Liga (2): 2013, 2020
 Treća Crnogorska Liga (3): 2004
 Četvrta Crnogorska Liga (4): 2003

Eindklasseringen

In Europa

Uitslagen vanuit gezichtspunt FK Dečić

Zie ook 
 Deelnemers UEFA-toernooien Montenegro
 Ranglijst van alle clubs die in de diverse Europa Cups zijn uitgekomen

Decic, FK